Малоирменка — деревня в Ордынском районе Новосибирской области России. Входит в состав Козихинского сельсовета.

География 
Площадь деревни — 75 гектаров.

Население

Инфраструктура 
С 1996 года, благодаря усилиям и поддержке уроженца деревни архимандрита Наума (Байбородина), ведётся строительство женского Михаило-Архангельского монастыря, основанного на месте разрушенного Сергиевского храма.

В деревне по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Ордынского района